Belle Époque puede designar a:
Belle Époque, un periodo histórico.
Belle Époque (película), una película de Fernando Trueba.
Belle Epoque (álbum), un álbum musical.